Мавзолей Шаха Ниматуллы Вали () — архитектурный комплекс, относящийся к эпохе Сефевидов и расположенный в городе Махан провинции Керман. 6 января 1932 года этот памятник архитектуры был занесен в список объектов национального наследия Ирана.

Шах Ниматулла Вали умер в городе Кермане в 832 или, по другим сведениям, 834 году по лунной хиджре (что соответствует 1428 или 1430 году по григорианскому календарю) и был похоронен в одном из садов Махана. Первоначальной основой мавзолея была отдельно стоящая купольная конструкция, построенная в 840 году по лунной хиджре (1436 году по григорианскому календарю) по распоряжению Шихаб ад-Дина Ахмада Вали-шаха I, султана Деккана. Постепенно эта конструкция разрослась до архитектурного комплекса.

Архитектура 
Данный комплекс, площадь которого сегодня составляет 32000 м², вырос из одиночного строения, чей величественный купол возвышался над четырехугольным внутренним пространством большого сада. В последующие эпохи рядом с этим сооружением были возведены другие постройки. Историческое здание гробницы Шаха Ниматуллы Вали, площади и крытые галереи вокруг него протянулись почти на 6000 м². В архитектурном облике здания нашло отражение смешение стилей последних шести столетий.

Наибольшее развитие данный комплекс получил в эпоху правления Каджаров, когда его архитектором был мастер Камаль ад-Дин Хосейн, а новатором — Бакташ Хан.

После землетрясения, произошедшего 28 июня 1981 года в провинции Керман, обрушился фрагмент верхней части купола гробницы, и в куполе возникли трещины, по причине чего он подвергся реконструкции, которая была осуществлена Организацией по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана.

Данный комплекс возводился в течение последних шести веков, поэтому он служит прекрасным образцом, показывающим смену архитектурных стилей в Иране. Декоративные элементы комплекса включают в себя облицовку изразцами, а также украшение росписью и лепниной.

Музей 
В верхней части крытого входа в мавзолей располагается музей Шаха Ниматуллы, в северном крыле которого находится книжный магазин, а в юго-восточном — могила Амира Низама Гарруси, выдающегося дипломата и литератора эпохи правления династии Каджаров.

В музее мавзолея Шаха Ниматуллы Вали хранятся драгоценные экспонаты, среди которых, в том числе, находятся кашкули (чаши для подаяния), украшенные каллиграфическими надписями и рисунками, табарзины (дервишские топорики) и мечи, осыпанные драгоценными камнями и имеющие кожаные чехлы, разнообразные щиты из кожи носорога и стали, рукописные, литографические и печатные издания редких книг, образцы старинных пропусков, ткани ручной работы, шали, фарфоровая и хрустальная посуда.

Биография Шаха Ниматуллы Вали 
Шах Ниматулла — поэт и мистик, чье имя связывают с городом Махан провинции Керман. Его отец был арабом, а мать — иранкой. Свой путь в мистицизм он начал в пятилетнем возрасте. Будучи современником Хафиза, он также оставил после себя богатое поэтическое наследие.

Этот великий мистик с детства проявил удивительный талант в познании мудрости и раскрытии сути явлений. Кроме того, будучи еще ребенком, он запомнил наизусть Коран. После вхождения в сферу мистицизма, отказа от внимания к внешнему и, напротив, проявления внимания к внутреннему и сокровенному, он сумел обрести мудрость.

В поисках истины Шах Ниматулла провел годы в многочисленных путешествиях, и где бы ни находились признаки человеческого величия и достоинства, он непременно спешил туда, пока, наконец, в возрасте 24 лет не нашел в Мекке своего духовного наставника — Шейха Абдуллу Рафии — и стал его учеником.

После этого Шах Ниматулла совершил поездки в Египет и Мавераннахр и на некоторое время поселился в городе Шахрисабз, расположенном недалеко от Самарканда. Во время путешествий мистика произошла его встреча с Тамерланом.
Из Шахрисабза Шах Ниматулла отправляется в Герат, затем в Мешхад и Керман, а оттуда — в Махан, где проводит около 25 последних лет жизни. В период проживания мистика в Махане слава о нем достигает даже отдаленных уголков Ирана и Индии, поэтому множество желающих посетить его приезжает в этот город.

Шихаб ад-Дин Ахмад Вали-шах I, султан Деккана из династии Бахмани, попросил учеников мистика, чтобы они воодушевили его на поездку в Индию. Шах Ниматулла послал в Индию своего внука Шаха Халильуллу, тем самым подготовив почву для переноса суфийского ордена Ниматуллахи на Деканское плоскогорье.

Примечания

Ссылки 
 اینجا ماهان است، آستانه شیخ نعمت‌الله ولی کرمانی

Мавзолеи Ирана
Памятники архитектуры Ирана
Здания и сооружения провинции Керман